Рокфорд (англ. Rockford) — многозначный термин; топоним.

 Рокфорд — третий по численности населения город в штате Иллинойс, США. 
 Рокфорд — город в округах Райт, Хеннепин, штат Миннесота, США. 
 Рокфорд — тауншип в округе Райт, Миннесота, США.
 Рокфорд — населённый пункт в округе Уаимакарири региона Кентербери, на Южном острове Новой Зеландии.

См. также 
 Рокфорд Айсхогс